Rudolf von Oppen ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Oppen (Jurist) (1855–ca. 1928), deutscher Jurist
 Rudolf von Oppen (General) (1887–1954), deutscher Generalmajor